

Міковиці — село в гміні Клодзко Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Міковиці — село в гміні Намислув Намисловського повіту Опольського воєводства